Le Jeune Docteur Kildare (), film américain d'Harold S. Bucquet sorti en 1938 ;
 Le Jeune Docteur Kildare (), série télévisée américaine en 190 épisodes diffusée de 1961 à 1966.

Voir aussi
Docteur Kildare (série de films).